Mottekasteel, hoogmiddeleeuws burchttype.
 Motheuvel (Horpmaal), motte in Horpmaal.
 Motheuvel (Millen), motte in Millen.